Topia kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Topía, ort, Durango, Topia, 
 Topia (kommun), Durango, 

Robotskapade Mexikoförgreningar